Buchanan er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andrew Buchanan, 1. baronet - britisk diplomat
 Bill Buchanan - fiktiv person fra TV-serien "24 timer"
 Claudius Buchanan - skotsk teolog og missionær
 Franklin Buchanan - amerikansk flådeofficer
 George Buchanan (humanist) - skotsk humanist
 Henry Buchanan - -amerikansk bokser
 James Buchanan - USA's 15. præsident
 James M. Buchanan - amerikansk økonom og Nobelprismodtager
 Kadeisha Buchanan - canadisk fodboldspiller

Se også 

 Buchanan (by) - by i Liberia

Efternavne